Hotter than Hell bezeichnet:
 Hotter than Hell (Album), Hardrockalbum der Band Kiss (1974)
 Hotter than Hell (Lied), Popsong von Dua Lipa (2016)